Francesc Esteve i Balagué, (Martorell, 1970) jurista i advocat català
 Francesc Esteve i Botey (Sant Martí de Provençals, Barcelona, 1884 - Madrid, 1955) pintor i aiguafortista català.
 Francesc Esteve i Gàlvez, (Castelló de la Plana, 1907 - 2001) prehistoriador i arqueòleg valencià.
 Francesc Esteve Montégut, (Illa, 1758 - Constança, 1827) polític nord-català.
 Francesc Esteve i Soley, (Sabadell, 1932) fotògraf català.